Okręty US Navy o nazwie USS  "Sea Foam":
 Pierwszy "Sea Foam" był brygiem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Sea Foam" (IX-210) był jednostką pomocniczą. Wszedł do służby 15 maja 1945.

Sea Foam